Fedor Klimov est un patineur artistique russe né le .

Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où il remporte la médaille d'or de l'épreuve par équipes et la médaille d'argent de l'épreuve par couples.

Il est médaillé d'argent en couples aux Championnats d'Europe de patinage artistique 2018 à Moscou.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Ksenia Stolbova

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Champion olympique de patinage artistique
Champion olympique russe
Médaillé d'argent olympique russe
Naissance en septembre 1990